Vandrey est un patronyme porté notamment par :

 Jan Vandrey (1991-), céiste allemand ;
 Lena Vandrey (1941-2018), sculptrice et peintre française.